Los Angeles Blades ist der Name folgender Sportfranchises:

 Los Angeles Blades (WHL), Eishockeyfranchise der Western Hockey League zwischen 1961 und 1967
 Los Angeles Blades (PHL), Eishockeyfranchise der Pacific Hockey League zwischen 1978 und 1979
 Los Angeles Blades (Inlinehockey), Inlinehockeyfranchise der Roller Hockey International zwischen 1993 und 1997